Бхава — многозначный термин в философских школах индуизма и буддизма. В санскрите существует два слова (наиболее употребляемые значения):
 бхава (भव bhava [с кратким А в первом слоге]) — жизнь, бытие, происхождение;
 бхаава (भाव bhāva [с долгим А в первом слоге]) — эмоция, манера, темперамент.
В некоторых даршанах индийской философии монистического толка (адвайта-веданта) бхава как эмпирическое бытие, становление, «бывание», противопоставляется неизменному и абсолютному сущностному Бытию как таковому (сат), в других школах (буддизм) подобного разграничения не проводится. Противоположность бхавы — абхава, небытие.

В тантре 
Тантрическая традиция, отказываясь от варн и каст, в большинстве своём утверждает равенство людей перед лицом Творца и равенство в возможности получения знания. Однако она всё равно разделяет людей — но не по родовому признаку, а по уровню интеллекта и/или темперамента — и использует для этого термин 'бхава' (भाव bhāva), определяя его как тип человеческого темперамента. Тантра разделяет человеческий темперамент на три типа — трибхаву (त्रिभाव — tribhāva): пашу-вира-дивья (по восходящей).
 Пашу-бхава (पशुभाव — животный темперамент) — низший тип. Это люди, для которых на первом месте стоят физические удовольствия, материальные блага — то есть не стремящиеся к духовному познанию. Согласно самим текстам Тантр, к пашу-бхаве принадлежит подавляющее большинство людей и они могут получить знание исключительно в Дакшиначаре (Тантра правой руки) — внешний ритуал, йога и другие духовные практики, одобряемые ортодоксальным индуизмом.
 Вира-бхава (वीरभाव — человеческий темперамент) — средний тип. К этому типу относятся те, кто уже осознал преходящесть мира Майи и материальных удовольствий. Он целеустремлён и сосредоточен; его внутренний мир целиком поглощён садханой. Но при этом в нём ещё могут сохранятся высокомерие, гордость, нетерпимость, от которых он обязан избавиться. Человек, находящийся в вира-бхаве, ограниченно допускается к определённым практикам Вамачары (Тантра левой руки) только под контролем Гуру или более продвинутых членов школы. В конце концов вира, при упорной практике, достигнет состояния Дивья-бхавы — божественности.
 Дивья-бхава (दिव्यभाव — божественный темперамент) — высший тип. К дивья-бхаве относятся те, кто уже полностью осознал свою божественность, свою неотличимость от Брахмана — то, что определяется как «tat-tvam-asi» в Чхандогья-упанишаде или «aham-brahma-asmi» в Брихадараньяка-упанишаде. Он продолжает придерживаться обязательного внешнего ритуализма жизни — но это не является для него столь обязательным, как для находящегося в пашу-бхаве или вира-бхаве.
Идея трибхавы зародилась в Тантре как развитие теории гун в Санкхье. Соглашаясь с этой теорией, тантризм, однако, считает три гуны скорее категориями вселенского масштаба, хотя и признаёт их наличие, так сказать, в земном плане бытия. Они ассоциируются между собой следующим образом:
 Саттва-гуна — Дивья-бхава.
 Раджа-гуна — Вира-бхава.
 Тамо-гуна — Пашу-бхава.
Следующим этапом развития трибхавы в тантрическом шактизме явилась структура разделения различных направлений индуизма на семь ступеней — Саптачара (Семь ступеней) — и последовательное разделение трибхавы по ним:
 Пашу-бхава — Ведачара (смарта-даршана);
 Вира-бхава — Дакшиначара и Вамачара;
 Дивья-бхава — Сиддхантачара и Каулачара — последняя считается наиболее высшей ачарой.
Шайвачара фактически является переходной ступенью между пашу-бхавой и вира-бхавой — в ней вера (Ведачара) и Бхакти [преданность] (Вайшнавачара) усиливаются Джняной [Божественным Знанием] (Шайвачара) и душа садхака обретает важное качества, необходимые для дальнейшего духовного развития: вирья (वीर्य vīrya — решимость) и тапасья (तपस्या tapasyā — духовное возгорание). Четыре последние ступени — Дакшиначара, Вамачара, Сиддхантачара и Каулачара — это фактическое подразделение тантрического шактизма.

По своей сути идея трибхавы очень близка европейскому мистицизму: так, аналогичное деление есть у гностиков (гилики-психики-пневматики) и у масонов (ученик-подмастерье-мастер) Ф.Ницше в своей книге «Так говорил Заратустра» также даёт символическую типологию людей — верблюд — лев — ребёнок — и её описание в какой-то мере близко Трибхаве танры.

В гаудия-вайшнавизме 
Термин «бхава» очень широко используется в вайшнавской бхакти — гаудия-вайшнавский святой и богослов XVI века Рупа Госвами, принадлежавший к традиции гаудия-вайшнавизма, в своём труде «Бхакти-расамрита-синдху» определил пять основных видов бхакти, названных им бхава:
 Шанта-бхава — нейтральные отношения с Богом
 Дасья-бхава — связь с Богом отношениями слуги и господина
 Сакхья-бхава — общение с Богом как с другом
 Ватсалья-бхава — выполнение роли отца или матери Бога
 Мадхурья-бхава — отношение к Богу как к своему возлюбленному
В гаудия-вайшнавизме отношения с Богом как с возлюбленным рассматриваются как наиболее возвышенная форма бхакти, которая включает в себя все остальные. Высшим проявлением этой любви Рупа Госвами называет любовь гопи Вриндаваны к Кришне.

В буддизме 

В буддизме термин бхава (бытие) означает непрерывность жизни и смерти, обусловленной привязанностью (упадана); стремление к жизни. 

Бхава является условием для возникновения живых существ, в частности, формы, в процессе рождения (джати). 

Бхава рассматривается в качестве одного из звеньев, или нидан, в цепи причинно-следственного возникновения (пратитья-самутпада), ей предшествует привязанность-упадана, за ней следуют рождение, старость и смерть.

Другие значения 
 Бхава (भव bhava) — одно из основных имён-эпитетов Шивы. В переводах на русский язык ритуальной литературы шиваизма часто переводится как «Сущий».
 Бхава или Бхаваявья — упоминаемый в Риг-веде (1.126) царь.
 Бхава (भाव bhāva) — термин в джйотише; один из астрологических 12-ти домов. От него происходит название натальной карты в джйотише — бхавачакра (bhāvacakra).
 Бхава — в «На́тья-ша́стре» (санскр. नाट्य शास्त्र, Nātyaśāstra, «Чтение о драме» — древнеиндийский трактат по театральному искусству) термин, означающий интеллектуальное состояние.

Примечания

Литература

В тантризме 
 Avalon, Arthur (Sir John Woodroffe). Mahanirvana Tantra.
 Rawson, Philip. The Art of Tantra. Thames & Hudson Ltd. 1978
 Renou L. Religions of Ancient India. London, 1953.
 Shrii Shrii Anandamurti (1985). Namah Shiváya Shántáya. Ananda Marga Press.
 Shrii Shrii Anandamurti, 1993. Discourses on Tantra. Ananda Marga Press.
 А. Авалон. Введение в Маханирвана-тантру.
 Деви-бхагавата-пурана. Перевод с санскрита, предисловие и примечания А. Игнатьева.
 Деви-махатмья. Перевод с санскрита, предисловие и примечания А. Игнатьева
 Калика-пурана. Перевод с санскрита, предисловие и примечания А. Игнатьева.
 Каула-тантра-санграха. Антология текстов индуистской тантры. / Пер. с санскрита С. В. Лобанова и С. С. Фёдорова.
 С. В. Пахомов. Тантрическая трибхава.
 С. В. Лобанов. Всем искренне ищущим и желающим понять Тантрическую Каула-Дхарму.
 С. В. Лобанов. Семь форм (ачар) Тантрической Традиции.

Понятия индуизма
Тантра
Шактизм
Вайшнавизм
Понятия буддизма
Санскритские слова